Кубок России по баскетболу среди женщин в сезоне 2012/2013 являлся Х турниром Российской федерации по баскетболу. Екатеринбургский УГМК стал шестикратным обладателем Кубка (5-й раз подряд).

Регламент 
В Кубке России участвуют все клубы Премьер-Лиги, Суперлиги, молодёжные составы Премьер-Лиги и команды Высшей лиги чемпионата России в обязательном порядке, а также все желающие команды.

Соревнование проводится в два этапа:
 I этап — VII Кубок В. Кузина: первый раунд, второй раунд и Финал четырёх.
 II этап — финальная часть Кубка России: 1/8 финала, 1/4 финала и Финал четырёх.

Кубок В. Кузина

Первый раунд 
Команды Высшей лиги и молодёжные команды клубов Премьер-лиги образуют группы «А», «Б», «В», «Г» и играют туром в один круг. Лучшие команды в группах выходят во 2-й раунд.

Группа А (Москва)

Группа Б (Верхняя Пышма)

Группа В (Иваново)

Группа Г (Йошкар-Ола)

Второй раунд 
Команды Суперлиги и лучшие команды 1-го раунда распределяются на четыре группы, где игры проводятся турами в один круг. Победители групп выходят в Финал четырёх Кубка В. Кузина.

Группа Д (Казань)

Группа Е (Красноярск)

Группа Ж (Курск)

Группа З (Воронеж)

Финал четырёх (03—04.10.2012, Самара) 
Во второй этап Х Кубка России в «1/8 финала» выходят команды, занявшие 1 и 2 места в Кубке В. Кузина.

 Полуфинал
 Енисей — Юность — 
 Спартак — Политех СамГТУ — 

  Матч за 3-е место
 Енисей — Политех СамГТУ — 

 Финал

Финальная часть Х Кубка России

Плей-офф

1/8 финала

1/4 финала

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал 

Главный тренер —  Поки Чатман (1 фол)

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Обладатель кубка УГМК 
 Ольга Артешина Сью Берд  Сандрин Груда  Сильвия Домингес Анете Екабсоне Эвелина Кобрин Деанна Нолан   Кэндис Паркер — MVP финала Анна Петракова   Татьяна Попова  Мария Степанова  Дайана Таурази  Кванитра Холлингсворт Главный тренер —  Олаф Ланге

Символическая пятерка 
По итогам турнира была названа символическая пятерка лучших игроков

  Кристи Толивер (Динамо)
  Дайана Таурази (УГМК)
  Сеймон Огастус (Спарта энд К)
  Татьяна Видмер (Динамо)
  Мария Степанова (УГМК)

См. также 
 Система женских баскетбольных лиг России
 Чемпионат России по баскетболу среди женщин 2012/2013
 Кубок России по баскетболу 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте РФБ

Кубок России по баскетболу среди женщин
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе